Валовищката епархия () е епархия на Вселенската патриаршия, управлявана от Църквата на Гърция, със седалище в македонския град Валовища (Сидирокастро). Начело на епархията от 2001 година е митрополит Макарий.

Митрополити

Енории

Манастири

Поклоннически храмове

Бележки